«Дистрибуція та логістика» () — загальноукраїнський російськомовний повнокольоровий щомісячний (крім січня та серпня) галузевий інформаційно-аналітичний журнал, який присвячено оптимізації логістичних процесів на стадіях виробництва, розподілу та збуту. Видавався друком з липня 2003 року, з 2017 року журнал перетворено на інтернет-портал Logist.FM.

Читачі 
Керівники виробничих підприємств, спеціалісти комерційних відділів, відділів логістики, постачання і збуту; керівники гуртових компаній, торговельних мереж, транспортних і логістичних компаній — компаній, які надають послуги зі складування, експедирування та страхування вантажів.

Джерела 
 Сайт журналу «Дистрибуція і логістика»

Примітки 

Видання з логістики
Щомісячні журнали
Російськомовні журнали України
Друковані видання, засновані 2003